В отборочную группу 7 по итогам жеребьёвки попали сборные следующих стран: Германия, Уэльс, Болгария, Грузия, Албания и Молдова. Матчи проходили с 7 сентября 1994 года по 15 ноября 1995 года.

Победитель группы, Германия, напрямую вышла в финальную стадию Евро-96. Болгария, занявшая второе место, также вышла на Евро благодаря высоким показателям среди вторых мест своих групп.

Итоговая таблица

Матчи

Бомбардиры 
10 мячей
  Христо Стоичков

9 мячей
  Юрген Клинсман

7 мячей
  Эмил Костадинов

4 мяча
  Сокол Кушта
  Шота Арвеладзе
  Темури Кецбая

3 мяча
  Красимир Балаков
  Георгий Кинкладзе
  Ульф Кирстен
  Андреас Мёллер

2 мяча
  Алтин Рракли
  Любослав Пенев
  Лотар Маттеус
  Маттиас Заммер
  Сергей Клещенко
  Юрий Митерев
  Дин Сондерс
  Гэри Спид

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте УЕФА
 Результаты на сайте RSSSF

Чемпионат Европы по футболу 1996
Футбол в Европе в 1994 году
Футбол в Европе в 1995 году